

Філіповиці — село в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Філіповиці — село в гміні Кошице Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Філіповиці — село в гміні Кшешовіце Краківського повіту Малопольського воєводства